Casentini ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Casnetini (vor 1791–nach 1797), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Maria Casentini (um 1778–nach 1805), italienische Tänzerin
 Marsilio Casentini (1577–1651), italienischer Komponist
 Silao Casentini (1540–1594), italienischer Organist und Komponist